Национальный чемпионат I 1988/1989 () — 87-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1988/1989
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1988 году
Спорт в Венгрии в 1989 году